Сандра Заглавова (; родилась 10 октября 1985 года в Пльзене, ЧССР) — чешская теннисистка.
 Победительница 21 турнира ITF (12 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Отец Сандры — Ян Заглава — доктор. Мать — Михаэла Заглавова — няня. У Сандры также есть сестра Линда. Её двоюродный брат — Якуб Заглава — был женат на другой известной чешской теннисистке — Барборе Заглавовой-Стрыцовой.

Сандра играет в теннис с 4 лет, будучи приведённой в этот спорт матерью.

Сандра предпочитает действовать у задней линии, предпочитая корты с хардовым покрытием. Своим любимым ударом считает форхенд.

Владеет чешским и английским языками.

Своим любимым турниром называет соревнования в Боготе.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (25)

Победы (12)

Поражения (13)

Финалы турниров ITF в парном разряде (22)

Победы (9)

Поражения (13)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Чехии
Родившиеся в Пльзене